Die Serie A 2011/12 war die 80. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Als Meister startete Titelverteidiger AC Mailand in die Saison, Atalanta Bergamo, die AC Siena und Novara Calcio sicherten sich den Aufstieg in die höchste Spielklasse und ersetzten die drei Absteiger Sampdoria Genua, Brescia Calcio und die AS Bari. Sie startete am 9. September 2011, nachdem die ersten zwei Spieltage aufgrund eines Spielerstreiks ausfielen.

Insgesamt nahmen 20 Mannschaften an der Meisterschaft teil, wovon 17 bereits in der letzten Saison in der Serie A spielten.

Nachdem Italien in der UEFA-Fünfjahreswertung von Deutschland überholt worden war, stellte Italien ab dieser Saison erstmals nur noch drei statt vier Teilnehmer der UEFA Champions League.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
In Klammern sind die Spiele und Tore angegeben.

Siehe auch 
 Serie B 2011/12
 Coppa Italia 2011/12

Weblinks 

 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12